Русалка — міфічна істота;
 «Русалка» — балада, написана Т. Шевченком в 1846;
 «Русалка» — фільм Анни Мелікян 2007 року, фентезійна історія про дівчинку Алісу, яка володіє надлюдськими здібностями;
 «Русалка» — видавництво у Львові 1920-их років під зарядом Григорія Гануляка;
 «Русалка» — російський броненосець берегової охорони, що затонув в Фінській затоці в 1893 році.
 Опери:
 «Русалка» — опера О. Даргомижського;
 «Русалка» — опера А. Дворжака.
 Часописи:
 «Русалка» — двотижневик для жінок, виходив у Львові в 1868–1870 роках;
 «Русалка» — літературно-науковий тижневик народовецької студентської громади у Львові, виходив від 1 січня 1866 до 2 квітня 1866 замість «Мети»;
 Книжки:
 «Русалка» — фентезійний роман американської фантастки К. Дж. Черрі;
 «Русалка Дністровая» — перший західноукраїнський альманах, виданий у Будапешті у 1837 році.

Примітки